

Cucina 
 Braune Kuchen – dolci tedeschi diffusi nella Germania settentrionale e in Scandinavia

Geografia 
 Kuchen – comune tedesco nel land del Baden-Württemberg

Persone 
 Richard Küchen – ingegnere, progettista e imprenditore tedesco